TFE steht für:

 2,2,2-Trifluorethanol
 Tetrafluorethylen
 Tür-Freisprecheinrichtung
 Bahnhof Fellbach nach DS 100

TFe steht für:
 (von total ferrum) die Gesamteisenkonzentration in Gewässerproben. Da in Gewässern kein elementares Eisen vorkommt, ist dies die Summe aus den Konzentrationen zweiwertiger und dreiwertiger Eisenformen

TFE